Dennis de Jong (Delft, 1955), polític neerlandès 
 Folkert de Jong (Egmond aan Zee, Bergen, 1972), artista neerlandès 
 Marcel de Jong (1986), futbolista canadenc descendent de neerlandesos 
 Nigel de Jong (Amsterdam, 1984), futbolista neerlandès 
 Piet de Jong (Apeldoorn, 1915 - 2016), polític neerlandès que va ser primer ministre 
 Thalita de Jong (Bergen op Zoom, 1993), ciclista neerlandesa professional des del 2012 
 Theo de Jong (Ljouwert, 1947), futbolista neerlandès de la dècada de 1970 
 Jong Song-Ok (Haeju, Hwanghae del Sud, 1974), atleta de Corea del Nord especialista en marató 
 Jong Tae-Se (Nagoya, Prefectura d'Aichi, Japó, 1984), futbolista nord-coreà